Belvaux als Ortsname: 

 Belvaux (dt.: Beles), Ortsteil und Verwaltungssitz der luxemburgischen Gemeinde Sassenheim 

Belvaux als Familienname:

 Lucas Belvaux (* 1961), belgischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Rémy Belvaux (1966–2006), belgischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor